Оле́г Гончаре́нко:
 Гончаренко, Олег Николаевич (1959) — украинский поэт, прозаик, публицист, переводчик, общественный деятель.
 Гончаренко, Олег Георгиевич (1931—1986) — советский конькобежец.
 Гончаренко, Олег Моисеевич (1922—1995) — Герой Советского Союза.